Amazing:

 «Amazing» (песня Aerosmith) — песня группы Aerosmith (1993)
  — песня румынской певицы Инны (2009)
 «Amazing» (песня Канье Уэста), 2009
 «Amazing» (песня Тани), 2014